Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Fara Novarese
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Fara Olivana con Sola
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Gromo
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Mestre
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Mornico al Serio
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Taibon Agordino
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Vigevano
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata – chiesa di Vignale Monferrato